Prénom  
 Yto Barrada (née en 1971) est une photographe franco-marocaine.

 Divers 

 YTO est le code de l'aéroport de Toronto (Canada), selon le code AITA des aéroports.
 YTO Group est un groupe industriel chinois producteur de machines agricoles et matériels de travaux publics. 

Code IATA des aéroports